Гре́велинген () или озеро Гре́велинген () — бывшая часть дельты Рейна и Мааса, ныне превращённая в озеро в рамках проекта «Дельта».

Гревелинген разделяет бывшие острова Гуре-Оверфлакке (в провинции Южная Голландия) и Схаувен-Дёйвеланд (в провинции Зеландия). Теперь эти острова соединяют дамбы: Броверсдам на западе, и Гревелингендам — на востоке.

Дельта Рейна
Озёра Нидерландов
Зеландия (Нидерланды)
Южная Голландия
Бассейн Северного моря